Rejon kamieniecki (Białoruś)
 Rejon kamieniecki (Ukraina)